'Свята́я Агафия Палермская (''Агата; ум. ) — христианская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых. Погибла в Катании на Сицилии в период гонений на христиан императора Деция.

Исторические сведения и предание 
Имя Агафии включено в канон мессы римского и амвросианского обрядов, что доказывает древность почитания святой. Имя святой Агафии упоминается в мартирологе Иеронима (, середина V века). Святой Агафие посвящён древний гимн, приписываемый папе Дамасию. Существуют свидетельства, что папа Симмах построил в честь святой Агафии храм в пригороде Рима, в частности, он упомянут в письмах папы Григория Великого.

В VI веке было составлено житие святой Агафии. Это житие послужило источником трёх более поздних житий, которые идентичны в плане сюжетной канвы и различаются деталями.

Согласно житиям, Агафия родилась в богатой сицилийской семье, в городе Палермо. С детства она хотела показать свою красоту, но не во внешности, а в Христовой вере.

Узнал как-то о ней злой губернатор Катании Квинтиан. И в 250 году когда Агафие было всего 14 лет, её схватили воины Квинтиана и повели к нему. Губернатор хотел сделать Агафию собственной женой. Она конечно отказалась. После Агафию отправили к злой овдовевшей женщине с пятью детьми. Ни веселье, ни ласка не помогали чтобы Агафия отреклась от Христа. Наконец Квинтиан не выдержал и велел привести её к себе.

Ты происходишь из знатного рода.-говорил он.-А ведёшь себя как рабыня.

Я раба Христова.-отвечала Агафия.

За это Квинтиан велел её мучить. Её били по лицу и бичевали, вешали с дерева вниз головой. Она оставалась живой.
Что больно?-спрашивали мучители.-Поклонись идолам и мы перестанем.
Продолжайте в том же духе.-отвечала Агафия.-Это для меня полезно.(Она хотела этим сказать что они её замучают до смерти, а их Бог накажет)
Мучители удивились, они ни разу ни от кого не слышали этого.

Когда Квинтиан сказал Агафие поклониться идолам она посмеялась и сказала:

Ваши идолы не Боги, а просто бочки и вы их рабы. 

За это деспот велел отрезать ей соски. Агафия только сказала:

Ты не можешь отрезать грудь у девушки, чем сам питался у матери. 

Агафию никто слушать не захотел. Воины Квинтиана сбросили с неё всю одежду и отрезали ей обе груди. Причём одну отрезали ножницами, а другую оторвали клещами. Раны зажгли факелом и заливавшуюся кровью голую Агафию бросили в тюрьму. Ночью вход в тюрьму озарил свет. Стража испугалась, а Агафия поняла что это и не стала бояться. Это был апостол Пётр, который ей вновь восстановил грудную физиономию. 

На пятый день Квинтиан велел привести Агафию к себе. Увидев, что её грудь была цела он велел рассыпать угольки и на них бросить нагую Агафию. Но тут же началось землетрясение, весь народ города Катании испугался и умолял перестать мучать Агафию. Квинтиан их послушался, но потом тайком опять бросил её в тюрьму. Там 16-летняя Агафия предала Богу душу. 
Сам Бог наказал Квинтиана за его злодеяния. 

Как только Квинтиан узнал, что Агафию похоронили он решил пойти в Палермо и забрать её имущество. Но при первой же переправе он утонул в реке. 
Через год после смерти Агафии взорвался вулкан Этна. Все жители Катании перепугались и стали молиться Богу прямо у могилы Агафии. Бог их простил и вулкан успокоился.

Почитание 

Считается покровительницей Мальты, Катании и всей Сицилии. День памяти в Православной церкви под именем Агафия , в Католической — 5 февраля. В католических храмах в этот день освящают хлеб, соль и воду, которые, по поверью, защищают жилища от огня. Кроме того, считается, что хлеб, освящённый в этот день в храме, имеет способность экзорцизма (изгнания дьявола из человека).

Кафедральный собор Катании освящён в честь святой Агафии.

Катакомбы, находящиеся на Мальте в Рабате — пригороде Мдины, называются катакомбами святой Агафии, так как, по местному преданию, святая некоторое время находилась на Мальте, скрываясь от преследователей.

Иконографические символы святой Агафии — пальмовая ветвь, зажжённый факел. Изображение св. Агаты часто встречается в искусстве ренессанса и барокко.

Орден  Святой  Агаты — награда республики Сан-Марино.

Тропарь/молитва Агафие Палермской:

Агница Твоя, Иисусе, Агафия, зовет великим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюсь и спогребаюся Крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовью пожершутся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостлив, спаси души наша. 

Кондак Агафие Палермской:

Да украсится днесь Церковь порфирою славную, омоченую от чистых кровей Агафии мученицы: радуйся, вопиющи, Катанская похвало.

Примечания

Литература 

 Католическая энциклопедия
 Католическая энциклопедия. Издательство францисканцев. — , 2002.
 

Святые Единой Церкви
Святые Сицилии
Святые Мальты
Католические мученики
Православные мученики
Похороненные в Кафедральном соборе Катании
Христианские святые III века
Святые, сожжённые на костре